De Football League Cup 1997/98, om sponsorredenen ook bekend als de Coca-Cola Cup, was de 38ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 11 augustus 1997 en eindigde op zondag 29 maart 1998 met de finale in het oude Wembley Stadium in Londen. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Zie ook
FA Cup 1997/98
Finale League Cup 1998
Engels voetbalkampioenschap 1997/98

Bekervoetbal 1997/98
1998